La désertion du  (en albanais ) est la désertion de deux pilotes de l'armée de l'air albanaise, Agron Dajçi et Ardian Elezi, vers l'Italie. L'incident a provoqué un scandale diplomatique et accru les tensions entre les rebelles et le gouvernement.

Déroulement 
Le  à 15 h 30, deux pilotes du Régiment 4020 quittent l'aéroport de Rinas et se dirigent vers le sud du pays. Pendant leur vol, ils ont fait un détour vers l'Italie et ont atterri à la base aérienne de Galatina à Lecce. Ils ont réussi à éviter la détection radar en faisant voler leur avion à 15 mètres du niveau de la mer et n'ont été détectés par les forces italiennes qu'après l'atterrissage. Le gouvernement albanais a ensuite exigé le rapatriement des deux déserteurs. Les pilotes ont déclaré avoir reçu l'ordre du gouvernement de frapper le pont Mifol, reliant Fier à Vlorë, afin d'isoler l'insurrection. Ne voulant pas frapper les civils, ils ont fui en Italie et ont ensuite demandé l'asile politique. Le gouvernement albanais a nié que les pilotes avaient reçu l'ordre de tirer sur des civils et a affirmé qu'ils avaient simplement été envoyés en mission de reconnaissance ; cette affirmation a été renforcée par le fait qu'aucun armement n'a été trouvé sur l'avion en Italie après son atterrissage.

Références

Liens externes 
 
 YouTube: désertion de mars 1997
 Top YouTube-Channel: événements de 1997

1997 en Albanie
4 mars
Mars 1997
Histoire de l'Albanie
Armée de l'air
Désertion